Biscotto – piccola preparazione culinaria dolce, diffusa in numerosi Paesi nel mondo
 Biscotti di Prato – biscotti tipici dalla Toscana
 Biscotto – qualsiasi oggetto in materia ceramica (terraglia, terracotta o porcellana) cotto una prima volta in forno e adatto, dopo averlo rivestito con smalti/vernici o ingobbio, a successive cotture e quindi pronto per essere ricotto, da cui il termine Biscotto.
 Biscotto – termine colloquiale col quale nel calcio e altri sport viene identificato un risultato deciso a tavolino da due atleti o due squadre
 Biscotto – colore

Altri progetti